Jan Hanuš (piłkarz)
 Jan Hanuš (kompozytor)